Grand Prix Południowej Afryki 1982 (oryg. South African Grand Prix) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1982, która odbyła się 23 stycznia 1982, po raz 15. na torze Kyalami.

28. Grand Prix Południowej Afryki, 18. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 

Legenda:
 DNQ - nie zakwalifikował się;
 NU - nie ukończył;
 PNU - powód nieukończenia.

Linki zewnętrzne 
 Grand Prix Południowej Afryki na oficjalnej stronie Formuły 1

1982 w Formule 1
1982
1982 w Afryce
Południowa Afryka w XX wieku